Colin Hardie – accademico britannico
 George Hardie – ex tennista statunitense
 Martin Hardie – calciatore scozzese
 Ryan Hardie – calciatore scozzese